Osoby o tym nazwisku:
 Karen Chanloung – tajlandzka biegaczka narciarska
 Mark Chanloung – tajlandzki biegacz narciarski